En política, el accidentalismo es la posición política que considera irrelevante la forma de Estado de un país, ya sea monarquía o república.

Los accidentalistas creen que los problemas del país no proceden de la forma de Estado sino de la administración del mismo. En España, el accidentalismo fue popular entre la derecha monárquica durante la Segunda República. En otro sentido, tras la aprobación de la Constitución española de 1978, el Partido Socialista Obrero Español y algunos políticos del Partido Popular han sido asociados al accidentalismo.

En filosofía, el accidentalismo es la doctrina según la cual lo real se reduce a una mera pluralidad de accidentes.

Notas y referencias

Véase también 
 Accidente (filosofía)
 Doctrina Social de la Iglesia

Doctrinas filosóficas
Teorías políticas